, ancien nom de S&P Global ;

 McGraw-Hill Education, éditeur universitaire ;

 la McGraw-Hill Building, nom de deux bâtiments distincts situés dans le quartier de Midtown, dans l'arrondissement de Manhattan à New York ;

 le télescope McGraw-Hill, à l'.